Žebříček IIHF mužů pro rok 2008.

Lední hokej v roce 2008